Не́сбит () — английская фамилия. Известные носители:

 Несбит, Эвелин (1884—1967) — американская натурщица, актриса, участница кордебалета, одна из «Девушек Гибсона».
 Несбит, Эдит (1858—1924) — английская писательница и поэтесса.

См. также 
 Несбитт